«Hurricane» — пятый сингл группы 30 Seconds to Mars из альбома This Is War. Песня была написана солистом группы Джаредом Лето и спродюсирована группой совместно с продюсером Flood и Стивом Лиллуайтом.

Джаред рассказывал, что видео отображает параллельную мрачную жизнь ночного Нью-Йорка, что это — сон, фантазия, тайные и грязные недра нашего мозга. Это такое путешествие в глубины подсознания. Клип разделен на 3 части: 1 — рождение страха, он сталкивается с ним; 2 — жизнь страха, он загоняет его в гроб, но жизнь дала ему шанс-ключик, чтобы побороть себя; и 3 часть — смерть страха, он сталкивается с ним лицом к лицу и побеждает, параллельно история, где любовь помогает преодолеть страхи.

История написания 
Джаред Лето написал «Hurricane (Piano Version)» зимой 2007 года в Берлине. В интервью Джаред сказал:

Я написал «Hurricane» в Берлине зимой 2007 года. Была зима, темнело в 15:30 дня, и это могло быть совсем по-другому. Всё могло быть крайне утешительно или весьма угнетающе. К счастью, тогда было и то, и другое, всего понемногу. Несмотря ни на что, это было вдохновляюще.

Hurricane 2.0 
В мае 2009 года Канье Уэст опубликовал совместное фото с Брэндоном Флауэрсом (фронтменом группы The Killers) и Джаредом Лето и объявил, что он вместе с Джаредом работал над песней под названием «Hurricane». По этому поводу Лето сказал:

… фактически поднял [идею работать с Уэстом] некоторое время назад, но не очень верится, что это произошло на самом деле. […] Он приехал сюда, он был здесь, в студии, и мы сделали некоторые наброски инструментальных партий, он кое-что спел, и мы поняли, что нужно продолжать до победного конца, я приехал на Гавайи с техниками и небольшой командой, и мы прекрасно провели время.

 Это сотрудничество было включено только в раннюю версию «Hurricane», и работа Уэста не была включена в альбом.

Вокальный вклад Уэста в песню был в конечном счете удален из-за юридических вопросов, связанных с правами каждой из звукозаписывающих компаний. Хотя песня не была выпущена в оригинальной версии альбома, Лето сказал, что трек услышат позже. В ранней версии альбома, которая «утекла» в Интернет, была версия «Hurricane» с Канье Уэстом. Было выпущено Deluxe-издание альбома с этой версией песни, названной «Hurricane 2.0».

Видеоклип 
Музыкальное видео на песню «Hurricane» было запрещено MTV и несколькими другими телеканалами в мире. Видео, длительность которого составляет 13 минут и 10 секунд, было срежиссировано Джаредом Лето под псевдонимом Bartholomew Cubbins, премьера клипа состоялась на MTV 29 ноября 2010 года.

Видео было подвергнуто цензуре и запрещено из-за сцен насилия и сексуального содержания. 28 ноября 2010 года Джаред Лето опубликовал на своем сайте письмо от одного из музыкальных телеканалов о цензуре видео. В письме присутствует список нецензурных сцен. Видео все ещё доступно онлайн для зрителей старше 18 лет.

«Я не ожидал подобного исхода, но в этом есть несомненный плюс: люди будут говорить об этом, обсуждать, что важнее — искусство и творчество, или оградить зрителя от просмотра некоторых провокационных сцен».

Джаред Лето о цензуре.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 

Синглы 30 Seconds to Mars
Песни 2011 года
Песни, спродюсированные Фладом